

Persone
 (1988) – cantante ed attrice giapponese
 (1982) – cantante ed attore giapponese
 (1987) – cantante, attore e ballerino giapponese
Garri Aiba (გარი აიბა) – rivoluzionario abcaso

Sigle
Associazione Internazionale Boxe Amatori – federazione internazionale del pugilato dilettantistico
Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni
American Indian Business Association – organizzazione a supporto degli studenti nativi americani dell'Università del Nuovo Messico
Austin Independent Business Alliance – organizzazione imprenditoriale di Austin, Texas, negli Stati Uniti d'America
Australian International Beer Awards – evento internazionale competitivo di birrificazione

Geografia
Aiba – comune della Slovenia

Altro
 Tetsuya Aiba – nome in lingua originale del personaggio Brando dell'anime Teknoman
 Aiba – azienda giapponese produttrice di ventagli